Prva Мakedonska Fudbalska Liga 2017/2018 var den 27:e säsongen av Makedoniens högstaliga i fotboll. Shkëndija vann ligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Kvalspel

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Makedonien
2018 i Makedonien
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018